Osoby:
 Jan Benzien – niemiecki kajakarz
 Mandy Benzien – niemiecka kajakarka
 Rudi Benzien – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Bentzien
 Benzin